Trnovec Desinićki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Desinić, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 115 stanovnika te 29 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Ivan Miklenić, svećenik

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji